Der Bahnhof Schänis liegt bei der gleichnamigen Schweizer Ortschaft Schänis im Bezirk See-Gaster des Kantons St. Gallen. Er ist einer von zwei Bahnhöfen auf dem Gemeindegebiet von Schänis. Der zweite, deutlich grössere Bahnhof liegt beim Ortsteil Ziegelbrücke an der Grenze zum Kanton Glarus.

Der Bahnhof Schänis liegt an der Bahnstrecke Rapperswil–Ziegelbrücke der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB CFF FFS). Er wird bedient durch die Linien S4 (Ringlinie, St. Gallen–Sargans–Uznach) und S6 (Rapperswil–Schwanden/Linthal) der S-Bahn St. Gallen. Die beiden Linien werden durch die Südostbahn (SOB) betrieben. Die Züge verkehren im Halbstundentakt.

Quellen 

Bahnhof im Kanton St. Gallen
Schänis